Superliga słowacka w piłce nożnej w sezonie 1993/1994 to pierwsze po rozpadzie Czechosłowacji rozgrywki piłkarskie na Słowacji, mające na celu wyłonienie mistrza Słowacji. W lidze brało udział 12 drużyn. Mistrzem Słowacji został Slovan Bratysława, wicemistrzem Inter Bratysława, a ligę opuściła FC Nitra. Królem strzelców został Pavol Diňa (DAC Dunajska Streda).

Tabela 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Słowacji
1993 w Europie
1994 na Słowacji
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej